{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Kuala Lumpur (indoor)
| Officiële naam     = Kuala Lumpur Open
| Plaats             = Kuala Lumpur
| Land               = Maleisië
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel/ 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Series
| Ondergrond         = Tapijt, indoor
| Prijzengeld        = $ 275.000
| Jaar               = 1993
| Editie             = 1
| Datum              = 4 - 10 januari
| Vorige             = 
| Volgende           = 1993(okt.)
| Winnaar enkelspel  =  Richey Reneberg
| Winnaar dubbelspel =  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis
}}
Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur (indoor) (officieel het Kuala Lumpur Open) van 1993''' vond plaats van 4 tot en met 10 januari in het Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Kuala Lumpur
Kuala